Ryczka – część wsi Krasne w Polsce, w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Uścimów
 Ryczka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim
 Ryczka – wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim

Zobacz też 
 taboret ryczka